Giuseppe De Marco può fare riferimento a:
 Giuseppe de Marco, patriota italiano
 Giuseppe De Marco, (1894-1980) aviatore italiano